

Hertogen van Beieren, Neder- en Opper-Beieren
Otto I van Beieren (924-982), hertog van Beieren
Otto II van Beieren (ovl. 1083), hertog van Beieren
Otto I van Beieren (1117-1183), hertog van Beieren
Otto II van Beieren (1206-1253), hertog van Beieren en paltsgraaf aan de Rijn
Otto III van Beieren (1261-1312), hertog van Neder-Beieren
Otto IV van Beieren (1307-1334), hertog van Neder-Beieren
Otto V van Beieren (1346-1379), hertog van Opper-Beieren

Koning van Beieren
Otto I van Beieren (1848-1916), koning van Beieren (1886-1913)